Składka – pieniężne świadczenie okresowe członka stowarzyszenia bądź ubezpieczonego, m.in.:

składka na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
składka na ubezpieczenie zdrowotne
składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe)
inna składka ubezpieczeniowa

Składka to także:
 składka (poligrafia)
 składka introligatorska